Виктор Югенович Ким  (4 февраля 1934 — 25 марта 2020) — советский учёный-медик, кандидат медицинских наук (2006), педагог, заслуженный врач РСФСР (2002). Боксёр, судья международной категории АИБА по боксу.

Биография 
Родился в селе Казакевичи Приморской области, в 1938 г. семья переселена в Среднюю Азию.

Обучался в Ивановском текстильном институте. Окончил Ивановский медицинский институт. Заниматься боксом начал в ташкентском Дворце пионеров имени Николая Островского у тренера Ю. В. Бухмана.

В 1949 гг. выиграл первенство Ташкента по боксу среди юношей, в 1952 г. финалист турнира в Ленинграде. Побеждал во всесоюзном турнире памяти Климова (1953), первенстве ВУЗов Иваново (1954) и чемпионатах Ивановской области (1953—1954), провел 72 боя, одержал 67 побед.

В 1959 г. направлен на работу в Карелию врачом-хирургом в центральной районной больнице Пудожа.

С 1963 г. работал в железнодорожной больнице в г. Петрозаводске врачом и с 1965 г. заведующим хирургическим отделением. Хирург высшей категории (1980), консультант-травматолог Карельского республиканского врачебно-физкультурного диспансера.

В 1999—2009 гг. хирург в 5-й поликлинике г. Петрозаводска, где создал новое отделение амбулаторной хирургии.

В 2006 году защитил диссертацию на ученую степень кандидата медицинских наук.

С 1978 г. — судья республиканской категории Карельской АССР. В 1981 г. В. Ю. Киму было присвоено звание спортивного судьи всесоюзной категории по боксу, в 1995 — получил лицензию ЕАБА (европейская любительская ассоциация бокса) в 2007 г. — звание судьи международной категории АИБА (всемирная ассоциация бокса) по боксу.

Автор и патентообладатель 2 изобретений в области лечения наружного искривления первого пальца стопы и паховых грыж.

В 2008 г. избран членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. Действительный член (академик) Академии медико-технических наук. Народный депутат Верховного совета Карельской АССР (1990—1995)

Награды 
 Почетный донор (1966).
 Почетный железнодорожник СССР (1985)
 Орден Дружбы (2008)
 Золотая медаль имени А. Чижевского
 Заслуженный врач Карельской АССР (1980)
 Заслуженный врач России (2002)
 «Человек года» города Петрозаводска (2000)
 Лауреат года Республики Карелия (2008)

Труды 
 Ким В. Ю. Сравнительные результаты хирургического лечения венной недостаточности / В. Ю. Ким // Хирургическая патология сосудов : тезисы докл. / Научно-практическая конференция хирургов Карельской АССР. (10 ; 1979 ; Петрозаводск). — Петрозаводск, 1979. — С. 74-76 
 Ким В. Ю. Внутрикостная флебография в диагностике венной недостаточности / В. Ю. Ким // Хирургическая патология сосудов : тезисы докл. / Научно-практическая конференция хирургов Карельской АССР. (10 ; 1979 ; Петрозаводск). — Петрозаводск, 1979. — С. 72-74 
 Ким В. Ю. Осложнения и летальность после экстренных операций на органах брюшной полости / В. Ю. Ким, А. В. Ванюков, А. З. Гильман // Ошибки и осложнения в экстренной хирургии. Инвазивные методы лечения бронхиальной астмы : тезисы докл. XIII науч.-практ. конференции хирургов Карел. АССР С. 19-21. — Петрозаводск, 1988. — С. 19-21
 Ким В. Ю. Реконструктивные операции при некоторых аномалиях толстой кишки // Повреждения и заболевания кишечника. Бронхиальная астма. Электронная хирургия. Новые хирургические технологии и избранные вопросы клинической хирургии. — СПб., 2000. — С.33-35.
 Ким В. Ю. Метод рациональной герниопластики пажовых грыж // Повреждения и заболевания кишечника. Бронхиальная астма. Электронная хирургия. Новые хирургические технологии и избранные вопросы клинической хирургии. — СПб., 2000. — С. 179—180
 Ким В. Ю. Бескровное, безболезненное лечение хронического геморроя / В. Ю. Ким // Материалы III научно-практической конференции хирургов Северо-Запада России и XXIV конференции хирургов Республики Карелия : (Петрозаводск, 23-25 мая 2001 г.). — СПб., 2001. — Т. 2. — С. 86-87 
 Ким В. Ю. Рациональный метод лечения Hallux Valgus / В. Ю. Ким, С. Е. Карашуров // Материалы III научно-практической конференции хирургов Северо-Запада России и XXIV конференции хирургов Республики Карелия : (Петрозаводск, 23-25 мая 2001 г.). — СПб., 2001. — Т. 2. — С. 87-88
 Эндоскопические и неэндоскопические хирургические доступы для имплантации микрочипов с лечебной целью / В. Ю. Ким, А. С. Березин, В. Н. Лазарев и др. // Материалы III научно-практической конференции хирургов Северо-Запада России и XXIV конференции хирургов Республики Карелия : (Петрозаводск, 23-25 мая 2001 г.). — СПб., 2001. — Т. 1. — С.163-164 
 Пути совершенствования амбулаторной хирургии / В. Ю. Ким, А. М. Гравов, Е. Б. Исакова, С. Е. Карашуров // Материалы международного конгресса хирургов, Петрозаводск, 22-24 мая 2002 г. — Петрозаводск, 2002. — Т. 2. — С. 324—325
 Ким В. Ю. Хирургическое лечение бронхиальной астмы радиочастотной электростимуляцией симпатических стволов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук : 14.00.27 — хирургия, 14.00.16 — патологическая физиология / Ким Виктор Югенович; [ГУ Ин-т хирургии им. А. В. Вишневского РАМН]. — Москва, 2005. (Петрозаводск : Издательство Петрозаводского государственного университета. — 27 с.
 Ким В. Ю. Хирургическое лечение бронхиальной астмы радиочастотной электростимуляцией симпатических стволов : 14.00.27 — Хирургия; 14.00.16 — Патолог. физиология : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук / Ким Виктор Югенович; [Петрозав. гос. ун-т]. — М., 2006. — 27 с
 Ким В. Ю. Возможности и преимущества амбулаторной хирургии / Ким В. Ю. // Медико-социальные аспекты оказания хирургической помощи населению Республики Карелия. Диагностика и лечебная тактика при первичном, вторичном и третичном перитоните. Нутритивно-метаболическая терапия у больных тяжелой хирургической патологией. Новое в практической хирургии$f [редкол.: А. И. Фетюков (отв. ред.), И. П. Дуданов, В. А. Шорников] : материалы XXVI научно-практической конференции хирургов Республики Карелия, посвященной 45-летию хирургического отделения ГУЗ «Республиканская больница им. В. А. Баранова» и 45-летию кафедры госпитальной хирургии ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск, 20-22 мая 2009 года) С. 22-23. — Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2009. — С. 22-23. — ISBN 978-5-9274-0352-2
 Ким В. Ю. Итоги амбулаторной герниопластики / Ким В. Ю., Гноинская Н. А., Черницова Т. В. // Особенности оказания помощи пострадавшим с сочетанной травмой при ДТП. Методы современной диагностики и лечения острой кишечной непроходимости. Рентгеноэндоваскулярная реваскуляризация при критической ишемии нижних конечностей атеросклеротического и диабетического генеза. Ненатяжные методы пластик при радикальном лечении вентральных грыж. Новые технологии в практической хирургии : материалы VI научно-практической конференции хирургов Республики Карелия и Северо-Западного федерального округа России (г. Петрозаводск, 6-8 октября 2011 г.) / Петрозаводский государственный университет. — Петрозаводск, 2011. — С. 127—129. — ISBN 978-5-9274-0478-0
 Ким В. Ю. Наш опыт рациональной амбулаторной герниопластики / В. Ю. Ким, Н. А. Гноинская // Малоинвазивные технологии в хирургии. Новое в практической хирургии : материалы XXVII научно-практической конференции хирургов Республики Карелия, посвященной 50-летию кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 50-летию хирургического отделения ГБУЗ «Республиканская больница им. В. А. Баранова» (г. Петрозаводск, 22-24 мая 2014 г.). — Петрозаводск, 2014. — С. 116—117. — ISBN 978-5-8021-2029-3
 Ким В. Ю. Лечение гастродуоденальных прободных язв и кровотечений // Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Бронхиальная астма. Избранные вопросы клинической хирургии: Материалы XXII науч.-практ.конф.хирургов РК совместно с С.-Петерб. НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе,Петрозаводск,26-28 мая,1999 г.-СПб.,1999.-С.44-45
 Ким В. Ю. К вопросу о герниопластике по Намашко // Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Бронхиальная астма. Избранные вопросы клинической хирургии: Материалы XXII науч.-практ.конф.хирургов РК совместно с С.-Петерб. НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Петрозаводск,26-28 мая,1999 г.-СПб.,1999.-С.118-119
 Ким В. Ю. Хирургическое лечение бронхиальной астмы радиочастотной электростимуляцией симпатических стволов : автореферат дис. … кандидата медицинских наук : 14.00.27, 14.00.16 / Рос. науч. центр хирургии РАМН им. Б. В. Петровского. — Москва, 2006. — 27 с.
 Ким В. Ю. Причины повреждений желчных протоков и их профилактика // Анналы хирургической гепатологии.-2000.-Т.5,N2.-С.118.

Примечания

Литература 
 Ким, В. Ю. После операции — на любимый ринг! : хирургу, кандидату медицинских наук, заслуженному врачу России, бессменному рефери боксерских турниров Виктору Киму — 80 лет / подгот. Татьяна Демидова // Петрозаводск. — Петрозаводск, 2014. — 6 февраля (№ 6). — С. 18. — ISSN 2219-5386
 Ким В. Ю. // Кто есть кто в Республике Карелия : cправочник. — Петрозаводск, 2001. — С. 34;
 Демидова, Т. Потому что верю : кн. о тех, кому спорт подарил здоровье и успех / Татьяна Демидова. — Петрозаводск: Петропресс, 2011. — 303 с. — ISBN 978-5-8430-0151-3. — Из содерж.: Хирург и рефери. — С. 56-62
 Ким, В. Ю. Бокс, хирургия и любовь … : // Карельский спорт. 2009. № 10
 Кябелева, А. Секреты доктора Кима / Антонина Кябелева // Московский комсомолец в Карелии. 2010. 19-26 мая (№ 21). — С. 18.

Ссылки 
 Сердце доктора Кима 
 4 февраля своё 86-летие отмечает хирург высшей категории, заслуженный врач, судья Международной категории по боксу Виктор Югенович Ким 
 С. П. Прошутинский «Боксёр, хирург, судья: Виктору Киму-80 лет» Автор С. П. Прошутинский 
 Ушел из жизни известный врач Карелии Виктор Югенович Ким 
 Боксер, хирург, судья: Виктору Киму — 80 лет
 Cкончался известный карельский врач Виктор Ким 
 Хирург и рефери!

Выпускники Ивановской медицинской академии
Заслуженные врачи Карельской АССР
Заслуженные врачи России
Лауреаты года Республики Карелия
Боксёры СССР
Судьи по боксу
Судьи по боксу СССР
Судьи всесоюзной категории